Elefantöra kan syfta på:
Elefantöra (svampdjur) – ett svampdjur
Elefantöra (växt) – en växt i familjen nässelväxter
Elefantöra – en maträtt med lövbiff